Prins Charmant, een fictief vast personage en sociaal stereotype dat in een aantal sprookjes verschijnt
Prince Charming (film), een Amerikaanse film uit 2001 geregisseerd door Allan Arkush
Prince Charming (datingprogramma), een Nederlands datingprogramma.